Vološka è un toponimo russo che può riferirsi a:
Vološka: cittadina della oblast' di Arcangelo;
Vološka: fiume della Russia europea nordoccidentale, tributario della Onega.